Свети Йоан Предтеча може да се отнася за:

 Манастири, наречени на светеца
 Свети Йоан Предтеча (манастир в Метеора), в Гърция
 Църкви, наречени на светеца
 Свети Йоан Предтеча (църква в Метеора), в Гърция